Plusieurs personnes sont connues sous le nom de Ricardo Rocha : 

 Ricardo Rocha (né en 1962), Ricardo Roberto Barreto da Rocha, footballeur international brésilien, champion du monde en 1994.
 Ricardo Rocha (né en 1978), Ricardo Sérgio Rocha Azevedo, footballeur international portugais.